

Teste di serie 

  Tatjana Maria (primo turno)
  Bojana Jovanovski (primo turno)
  Kurumi Nara (qualificata)
  Kateryna Bondarenko (primo turno)

  Urszula Radwańska (secondo turno)
  Klára Koukalová (primo turno)
  Lourdes Domínguez Lino (primo turno)
  Kiki Bertens (qualificata)

Qualificate 

  Naomi Ōsaka
  Kiki Bertens

  Kurumi Nara
  Laura Pous Tió

Lucky Loser 

  Pauline Parmentier

  Verónica Cepede Royg

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Hobart International 2016
WTA Tour 2016